Abiha nebo Abeeha je ženské křestní jméno arabského původu. V překladu jméno Abiha znamená její otec a jméno se v islámských zemích používá jako pocta Fátimě, dceři proroka Mohameda.

Reference 

Ženská jména